IAR este un grup de trei litere care se poate referi la

Acronime

Fabricant de aeronave 
 IAR  Industria Aeronautică Română, fabricant romăn de aeronave, fondat în 1925, respectiv la căteva din sucursalele sale
 IAR Bacău
 IAR Buftea
 IAR Ghimbav

Tipuri de aeronave 

 IAR număr, diferite modele de avioane și elicoptere construite de Industria Aeronautică Română de-a lungul timpului, grupate în trei serii
 Seriile 10 - 99, avioane
 Seriile 300 - 399, elicoptere
 Seriile 800 - 899, avioane

Alte acronime 

 IAR - fost simbol pentru burse folosit pentru a desemna compania Idearc Media
 IAR - codul IATA pentru aeroportul Tunoshna, Oblastul Yaroslavl, Rusia

Companii  

 IAR Systems, companie de sisteme tehnologice
 Institute of Asian Research, (Institutul pentru studii asiatice), institut aflat sub egida Facultății de Arte a Universității provinciei  - (Faculty of Arts at the University of British Columbia), Vancouver, BC, Canada
 "Ignore all rules", Ignorați toate regulile, o regulă contradictorie prin exact conținutul acesteia
 Instruction address register, un nume alternativ pentru un program folosit în registrul unităților de procesare a datelor (CPU)
 International Authority for the Ruhr, o organizație a aliaților care a controlat industria grea a Germaniei din Regiunea Ruhr (în germană, Bazinul Ruhr) între 1949 și 1952
 International Affairs Review, jurnal academic axat pe relații internaționale
 Informacyjna Agencja Radiowa, agenție de știri din Polonia
 Ionospheric Alfvén Resonator, cavitate rezonantă din ionosferă
 .iar, Inventory ARchive, o pagină din sintaxa programului OpenSimulator, care simulează medii virtuale

Acronime de trei litere